

Patronymes 

 Albert Pen (1931-2003), un homme politique français de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
 Catherine Pen (née en 1954), femme politique française ;
 Iouri Pen (1854-1937), peintre biélorusse, maître de Marc Chagall ;
 Marta Pen (née en 1993), athlète portugaise, spécialiste du demi-fond.

Sigles 

PEN, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 le Polyéthylène naphtalate, 
 le Nuevo sol, la monnaie du Pérou,
 le Conducteur de Protection et Neutre en électrotechnique, 
 le PEN club, une association internationale apolitique non gouvernementale d'écrivains.

Voir aussi  
 Pen-Bron, presqu'île située dans le département de la Loire-Atlantique, 
 Pen Browning, surnom du peintre et critique d'art britannique Robert Wiedemann Browning,
 Pen Duick, nom des bateaux utilisés par Éric Tabarly, 
 Pen of Chaos, pseudonyme du musicien, auteur et webdesigner français John Lang, 
 Pen Pen, personnage de Neon Genesis Evangelion, 
 Pen Sovan, homme politique et Premier ministre cambodgien, 
 Pen y Fan, point culminant de Galles du Sud (pays de Galles), 
 Pen y Gaer, colline fortifiée du pays de Galles.